Alejandro Thornton (n. Buenos Aires; mayo de 1970) es un artista visual argentino. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Thornton es uno de los artistas destacados de la generación emergente en los años 2000 en Buenos Aires. Con una producción que aborda tanto el lenguaje pictórico, como la gráfica, el diseño, la poesía visual, las intervenciones y la fotografía, su obra se mueve cómodamente entre el neoexpresionismo y el Neo-pop. Ver página del artista

Exposiciones induviduales (selección) 
 2016: International Monkey Business Buenos Aires, con :de:Nina Stähli, Fundación Ace, Buenos Aires
 2016: “Traverse”, duo show con Luciana Levinton, Artemisa Gallery, New York
 2015: “International Monkey Business”, con :de:Nina Stähli, SCHAURAUM Lucerne, Switzerland
 2014: “I write / I draw”, Charno gallery, Kansas City MO, USA
 2013: “Overwritten”, Mock galleria, Buenos Aires
 2011: “Unthinkable”, Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Buenos Aires
 2010: “Before the words”, Angel Guido Art Project, Buenos Aires
 2008: “Rostros”, Angel Guido Art Project, Buenos Aires
 2008: “Forever”, Elsi del Río, Buenos Aires
 2007: “Hi”, Galería Matthei, Santiago, Chile
 2007: “Kylie”, Galería Crimson, Buenos Aires
 2006: “I will not be your mirror”, Pabellón 4. Buenos Aires
 2004: “Welcome to me”, Pabellón 4. Buenos Aires
 2000: Objetos-Pinturas-video, Centro Cultural Adán Buenosayres, Buenos Aires
 1999: “a=b”, Buenos Aires Design Recoleta
 1997: “Viaje de ida y vuelta”, Sociedad Argentina de Escritores
 1995: Pinturas y Dibujos, Fundación Bollini

Exposiciones colectives (selección) 
 2016: “Space to dream. Recent Art from South America”, Auckland Art Gallery, Nueva Zelanda
 2016: Southern Hemisphere International Printmaking Exhibition, Corea
 2016: Poéticas Oblicuas. Modos de contraescritura y torsiones fonéticas en la poesía experimental  (1956-2016), Fundación OSDE
 2016: Paper Work, The Art Book Fair, México
 2015: Pinta Miami Art Fair 
 2015: PDF: Poesía en Diversos Formatos, MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires

Festivales de video (selección) 
 2016: LOOP Barcelona 2016
 2016: 6th Festival Samples-Mexico, Transvideo: Borderless Image
 2015: Selección Fonlad Festival 2015, Portugal
 2015: Best od Fonlad, El Escorial Madrid
 2015: WRIT LARGE Festival, The Great Wall of Oakland, Oakland, CA, USA
 2014: Hidden Rooms International Video Art Festival.  Venecia, Italia
 2014: Festival Internacional de VideoBardo
 2014: Pixel of identity Festival Internacional de Video Arte Buenos Aires.
 2014: Play, Semana del videoarte. Universidad Nacional del Nordeste, UNNE
 2013: Festival Bahía In Sonora, Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca
 2012: Festival Cineminuto, CC Recoleta

Premios (selección) 
 2013: . Premio Video-arte Bahía Blanca Bienal
 2013: . Premio Nacional de Pintura UADE
 2012: SiTA Premio Nacional para Intervenciones en Espacios Públicos, Convocatoria SitiosTangentes, San Miguel de Tucumán
 2011: Mención del jurado Salon Municipal Manuel Belgrano, Museo Sivori
 2008: Primer Premio Adquisición Bienal COPIME
 2004: Mención del jurado Premio Arte al Día, Revista Arte al Día Internacional
 2002: Primer Premio Adquisición Dibujo Salón Bollini 2002, Fundación Bollini
 2001: Mención en Pintura Premio St. Paul`s College, Segunda edición
 2001: 1.er. Premio Pintura Gran Formato, 1.er. Salón Nacional Pabellón 4, Pabellón 4

Artist in residence 
 2015: Fundación Kosmos Kultur, Lucerne, Switzerland & Berlín, Alemania
 2014: Kansas City Artists Coalition, USA
 2013: Fundación Ace, Buenos Aires

Obra en colecciones (selección) 
 The World Bank, USA
 MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, España
 Sakima Art Museum, Japón
 Florean Museum, Rumania
 MACBB Museo de arte Contemporáneo de Bahía Blanca, Argentina
 Netherland Embassy, Buenos Aires
 ACE Foundation, Argentina
 Bollini Fundación, Argentina
 Alpargatas S.A., Argentina

Salones y muestras colectias 2000-2015 (selección) 
 FASE 6.0. Encuentro de Arte, Ciencia y Tecnología, C.C. Recoleta, Buenos Aires
 “La mirada oculta”, Rolf Art, Buenos Aires
 “Lecturas Abstractas”, Galería Central Newbery, Buenos Aires
 “Epistolary”, Castagnino + MACRO, Rosario
 SWAB BARCELONA International Contemporary Art Fair
 “About Change”, Artist from Latinamerica and Caribe, World Bank Art Program, Washington
 First Venezuela International Art Biennial, Venezuela
 Arteamericas, The Latin American Art Fair, Miami
 ArteBA, Contemporany Art Fair
 XII Biennial Guadalupana, México
 Premio Nacional de Pintura Banco Central, C.C. Borges, Buenos Aires
 International Prints Exhibition, Sakima Art Museum, Japón
 8.º. Encuentro Internacional de Poesía Visual, Sonora y Experimental, Buenos Aires
 Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace, Buenos Aires
 XLIX Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo Sivori, Buenos Aires
 1st International Turkish Art Biennial, Ankara, Turquía
 (S:L:K) Scents:Locks:Kisses, Z33 Art Center, Hasselt, Bélgica
 Premio Rioplatense a las Artes Visuales, Fundación OSDE, Palais de Glace, Buenos Aires
 “Una pieza clave”, artistas junto a Greenpeace, C.C. Borges, Buenos Aires
 Premio Estímulo para Jóvenes Pintores Hebraica, Palais de Glace, Buenos Aires
 VI Premios MNBA/Universidad de Palermo, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
 Premio AAGA (Asoc. Argentina de Galerías de Arte) a las Artes Visuales, C.C. Borges, Buenos Aires
 2.º. Certamen Iberoamericano de Pintura, Fundación Aerolíneas Argentinas, MNBA, Buenos Aires
 6.º. Encuentro Internacional de Poesía Visual, Sonora y Experimental, Buenos Aires
 Guerra de Dibujos, performance, El Borde arte contemporáneo, Buenos Aires
 XLVII Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo Sivori, Buenos Aires
 Premios Mc Donnals-Palis de Glace a Jóvenes Pintores, Palais de Glace, Buenos Aires
 “Las Camitas”, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires
 Video Arte, Galería Arteria, Buenos Aires
 Premio Estímulo de la Academia Nacional de Bellas Artes, Museo Sívori, Buenos Aires
 Libertad de enseñanza en las Artes, Expo itinerante Europa-América, AU+MA, Escola d’art i Disseny, Diputació de Tarragona, España
 Gezelle 1899-1999, Cultuurcentrum Brugge, Alemania
 Premio Prilidiano Pueyrredón, Centro Cultural Borges, Buenos Aires
 II Premio Fundación Klemm de pintura, Fundación Federico Klemm, Buenos Aires
 Chiapas “La 1. revolución social del tercer milenio”, Galería Aebu, Uruguay
 “Glotzt nicht so romantisch”, zum 100. Geburtstag von Bertolt Brecht, Alemania

Libros 
 Poemas Instantáneos (2014).
Autor: Alejandro Thornton. Colección Pliegos de Visión N 57. Editorial BABILONIA (España).
ISBN: 978-84-943-0530-6.
 Epistolar, diálogo con Federico Peralta Ramos visual (2013).
Autor: Alejandro Thornton. 1de1 Editora + CastagninoMACRO (Rosario/Tucumán)
 Problemas Gráficos (2008).
Autor: Alejandro Thornton. Prólogo de Glòria Bordons. Editorial EDITA-T (España).
ISBN: 978-84-612-2057-1.
 Poesía visual (2007).
Autor: Alejandro Thornton. Prólogo de Juan Carlos Romero.
100 ejemplares numerados y firmados. Edición independiente (Buenos Aires)

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Alejandro Thornton 

Artistas de la ciudad de Buenos Aires
Pintores de Argentina del siglo XXI
Poesía concreta